Ломен може бити:

 Ломен (Мекленбург), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Гистров.
 Ломен (Саксонија), општина у њемачкој савезној држави Саксонија у округу Зексише Швајц-Остерцгебирге.